Серен:

 Серен () — коммуна во Франции, в регионе Пикардия.
 Серен () — коммуна в Бельгии, в провинции Льеж.
 «Серен» () — бельгийский футбольный клуб из Серена.
 Серен () — гора в Провансе на юге Франции.
 Серэн — река в Бургундии на востоке Франции.
 Серен — офицерское звание в Армии обороны Израиля.
 Серен Антинойский () — позднеантичный греческий математик IV века.

См. также 
 Сёрэн-ин — буддийский храм на востоке Киото, Япония.